RPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roundup (Stati Uniti)